Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2017 fand vom 31. August bis 3. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Titelverteidiger waren Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie Markus Böckermann und Lars Flüggen. Im Finale der Frauen setzten sich Chantal Laboureur und Julia Sude gegen Melanie Gernert und Tatjana Zautys durch. Das Endspiel der Männer gewannen Tim Holler und Clemens Wickler gegen Sebastian Fuchs und Eric Stadie.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Markus Böckermann spielte wegen einer Verletzung von Lars Flüggen zusammen mit Lukas Pfretzschner und Alexander Walkenhorst spielte wegen einer Verletzung von Sven Winter zusammen mit Lars Lückemeier.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beachtour
 Informationen bei beach-volleyball.de
 Spiele der Männer beim DVV
 Spiele der Frauen beim DVV

2017
Volleyballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland